gziki – podrodzina owadów z rzędu muchówek
1 miejscowość w Polsce:
 Gziki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński